Balagtas – municipalità delle Filippine nella provincia di Bulacan.
 Francisco Balagtas – noto scrittore filippino dell'Ottocento.
 Balagtas – cratere situato sulla superficie di Mercurio.